deficyt budżetowy
 deficyt cykliczny
 deficyt handlowy
 deficyt masy
 deficyt tlenowy
 deficyt tętna
 deficyt uwagi
 deficyt pierwotny
 deficyt wody
 deficyty psychiczne

Zobacz też 
 nadwyżka